Oxton – miejscowość w hrabstwie Merseyside (Anglia)
 Oxton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Oxton – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)